Trzęsienie ziemi w Tebrizie w 1727 r.
 Trzęsienie ziemi w Tebrizie w 2012 r.